Verkan kan avse:
 Verkan (filosofi) – en kausalitet eller orsakssamband
 Verkan (fysik) – en fysisk storhet med dimension energi × tid
 Verkan (matematik)
Vapenverkan – olika typer av skada gjorda av vapen. Exempel: bomber gör sprängverkan.